Mistrzostwa Świata Weteranów w Skokach Narciarskich 2006 – siedemnasta edycja mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich, rozegrana w dniach od 7 do 12 lutego w Kranju.

Medaliści

Statystyka

Bibliografia 
 

2006